ou Mon plus beau secret () est une série télévisée canadienne en 72 épisodes de 24 minutes, diffusée du  au  sur le réseau CTV.
 Super Kids (Titre original : Opposite Day) est un film américain réalisé par R. Michael Givens, sorti en 2009
 SuperKids est une émission de télévision française de télé-crochet diffusée sur M6  et W9 en 2016.